Versteinerungsprinzip steht für:

 Versteinerungsprinzip für eine geschäftsführende deutsche Bundesregierung, siehe Versteinerungsgebot
 Versteinerungsprinzip, historische Interpretation im österreichischen Verfassungsrecht, siehe Originalismus #Vergleichbare Lehrmeinungen außerhalb der USA